Miejscowości w USA:
 Pleasant Gap – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
Gminy w USA:
 Pleasant Gap (ang. Pleasant Gap Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates